Brysgalow ist der Familienname folgender Personen:

 Ilja Nikolajewitsch Brysgalow (* 1980), russischer Eishockeytorwart
 Sergei Wladimirowitsch Brysgalow (* 1992), russischer Fußballspieler
 Sergej Brysgalow, sowjetischer Skispringer